Flughafen Toronto steht für:

 Flughafen Toronto-Pearson (Internationaler Flughafen)
 Flughafen Toronto-City (Regionalflughafen)
 Flughafen Toronto/Downsview (Werksflughafen von Bombardier)
 Daneben werden weitere Flughäfen unter dem Kürzel YTO zusammengefasst